Gartenlaube steht für:

 Gartenlaube, kleines, offenes Gebäude
 Gartenlaube (Gemälde) von Caspar David Friedrich (1818) 
 Gartenlaube-Walzer, Walzer von Johann Strauss Sohn (op. 461)
 Die Gartenlaube, Zeitschrift (1853–1982)
 DR-Baureihe 102.1, eine Rangierdiesellok (von LKM Babelsberg gebaut 1970–1971)

Siehe auch:

 Gartenhaus